Juan Ignacio González puede referirse a:

Juan Ignacio González, futbolista del Arsenal.
Juan Ignacio González Ibarra (1984), futbolista mexicano, actualmente en el Club León.
Juan Ignacio González del Castillo (1763-1800), comediógrafo español.
Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo, Chile.
Monseñor Juan Ignacio González Eyzaguirre, arzobispo de Santiago de Chile desde 1908 hasta 1919.
Juan Ignacio González (1993), futbolista uruguayo del Danubio Fútbol Club.